Jag är lagen kan syfta på:

Jag är lagen (film, 1938) – en film med Edward G. Robinson, originaltitel I Am the Law
Jag är lagen (film, 1982) – en film med Armand Assante, originaltitel I, the Jury'Jag är lagen! – en film med Joseph Cotten från 1957, originaltitel The Halliday Brand''